Xingu (rivier), een rivier in Brazilië
Xingu (volk), verschillende indianenvolkeren die een gezamenlijke cultuur delen.
Xingu (bier), een Braziliaans biermerk
Xingu (film), een Braziliaanse film uit 2011